Izabela – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Isabel – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Isabel – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Dewey
Gminy w USA:
 Isabel (ang. Isabel Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Isabel (ang. Isabel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
Płyty muzyczne:
 Isabel – tytuł płyty szwedzkiego zespołu Arcana